Aleksandar Ilić, ex calciatore e allenatore serbo.
Aleksandar Ilić detto Sanja, tastierista, cantante e compositore serbo.